«Sinfonía n.º 40» puede referirse a:

Sinfonía n.º 40 (Mozart)Sinfonía n.º 40 (Haydn)

'''Sinfonía n.º 40 / Nathalie (1973), sencillo de la agrupación Dúo Albéniz.